UoE se puede referir a:
  Universidad de Edimburgo
  Universidad de Essex
  Universidad de Exeter